Москово — название населённых пунктов в России:

 Москово — село в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Москово — деревня в Учалинском районе Башкортостана.